são-gonçalense – abitanti di São Gonçalo do Abaeté
são-gonçalense – abitanti di São Gonçalo do Pará
são-gonçalense – abitanti di São Gonçalo do Piauí
são-gonçalense – abitanti di São Gonçalo do Rio Abaixo
são-gonçalense – abitanti di São Gonçalo do Rio Preto
são-gonçalense – abitanti di São Gonçalo do Sapucaí
são-gonçalense – abitanti di São Gonçalo dos Campos